{{DISPLAYTITLE:C12H10}}

Zie ook: Lijst van brutoformules C12 onder de kop C12H8 - C12H10

De molecuulformule C12H10 kan staan voor:
 Acenafteen (1,2-dihydroacenaftyleen)
 Bifenyl (fenylbeneen, difenyl, lemoneen)
 Heptaleen